Сезон ФК «Севілья» 2015—2016 - 109-й за ліком сезон футбольного клубу Севілья і його 15-й поспіль сезон у Ла-Лізі. Клуб взяв участь у Ла-Лізі, Копа-дель-Рей, Лізі чемпіонів УЄФА і Лізі Європи УЄФА, вигравши її рекордний третій рік поспіль. У Ла-Лізі Севілья не виграла жодного матчу на виїзді.

Гравці

Склад команди

Забиті голи (за гравцями)

Передсезонні й товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Загалом

Суперкубок УЄФА

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

Підсумки загалом 
<div style="overflow: auto">

Матчі

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Ліга Європи УЄФА

Плей-оф

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 18 травня 2016

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-                       
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|-
|}

Примітки 

Сезони ФК «Севілья»
Севілья